Паутово — деревня в Вологодском районе Вологодской области.

Входит в состав Кубенского сельского поселения (с 1 января 2006 года по 8 апреля 2009 года входила в Несвойское сельское поселение), с точки зрения административно-территориального деления — в Несвойский сельсовет.

Расстояние до районного центра Вологды по автодороге — 42 км, до центра муниципального образования Кубенского по прямой — 12 км. Ближайшие населённые пункты — Несвойское, ГЭС, Маслозавод, Погост Рождество, Озерково, Путятино, Андроново, Демино, Татарово, Павлово, Остахово.

По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

Примечания

Ссылки 
 Паутово в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Вологодского района